Abgabenhinterziehung steht für:
 Abgabenhinterziehung (Deutschland), Hinterziehung von Kommunalabgaben
 Abgabenhinterziehung (Österreich)

Siehe auch:
 Steuerhinterziehung